HTC Corporation, een Taiwanese producent van mobiele apparatuur.
 De High Tech Campus Eindhoven.
 HTC (voetbalclub), een Nederlandse voetbalclub uit Zwolle.